Babu hat folgende Bedeutungen:

 Babu, indische Anredeform
 Babu (Hezhou), Stadtbezirk (八步区) der bezirksfreien Stadt Hezhou im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Babu (Malipo), Gemeinde (八布乡) im Kreis Malipo in der chinesischen Provinz Yunnan
 Babu (Yucheng), Gemeinde (八步乡) im Stadtbezirk Yucheng in der chinesischen Provinz Sichuan
 Babu (Babu), Straßenviertel (八步街道) im gleichnamigen Stadtbezirk in Guangxi
 Babu (Zhijin), Straßenviertel (八步街道) im Kreis Zhijin in der chinesischen Provinz Guizhou

Babu ist der Familienname folgender Personen:
 A. V. Rakesh Babu (* 1990), indischer Dreispringer
 Abdul Rahman Mohammed Babu (1924–1996), tansanischer Politiker
 Chitti Babu († 2013), indischer Schauspieler und Komiker
 D. Rajendra Babu († 2013), indischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Hema Nagendra Babu Thandarang (* 1996), indischer Badmintonspieler
 Malli Mastan Babu († 2015), indischer Bergsteiger
 Nidhu Babu, auch Ramnidhi Gupta (1741–1839), bengalischer Komponist
 Sobhan Babu (1937–2008), indischer Schauspieler
 Suresh Babu (1953–2011), indischer Hochspringer
 Washiqur Rahman Babu (1988–2015), bangladeschischer Bürgerrechtler und Online-Aktivist

sowie der Name von
 DJ Babu (* 1974), US-amerikanischer DJ